Валентин Сергеевич Шурчанов (19 января 1947, Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская АССР, РСФСР, СССР — 18 декабря 2020, Москва, Россия) — советский и российский государственный и политический деятель; журналист.

Депутат Государственной думы III, V, VI и VII созывов, член фракции КПРФ; в Госдуме VI созыва был первым заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Член Совета Федерации (1994—1999); председатель Государственного Совета Чувашской Республики. Главный редактор газеты «Правда» (2005—2009). Член Президиума ЦК КПРФ (с 1997), секретарь ЦК КПРФ (2009—2013).

Биография

Происхождение 
Родился 19 января 1947 года в деревне Старые Шальтямы Канашского района Чувашской АССР. По национальности чуваш. Отец — учитель, мать — работала в колхозе.

Окончил Чебоксарский энергетический техникум в 1964 году, срочную службу отслужил на Сахалине. Окончил Чувашский государственный университет в 1975 году, Горьковскую ВПШ в 1982 году, Российскую академию госслужбы при Президенте РФ в 2005 году.

Работал электромонтёром на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, на предприятии «Горсвет» во Владивостоке, механиком-энергетиком Владивостокского треста «Отделстрой». С 1968 года — инженер Канашского завода автозапчастей (Чувашия). С 1972 года — секретарь комитета комсомола, заместитель секретаря парткома Чувашского государственного университета.

Политическая и общественная деятельность в Чувашии 
С 1975 года — заведующий отделом Калининского райкома КПСС Чувашской АССР, затем вновь был избран заместителем секретаря парткома университета. Занимал должности инструктора и помощника первого секретаря Чувашского обкома КПСС.

С 1986 года — первый секретарь Шумерлинского горкома КПСС Чувашской АССР. С 1987 года — инструктор отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1988 года — секретарь, затем второй секретарь Чувашского обкома КПСС.

В 1990 году был избран народным депутатом Чувашской АССР. С 1990 года — первый секретарь Чувашского республиканского комитета КП РСФСР. В 1990—1991 — член Центральной контрольной комиссии КПСС.

После запрета КПСС в ноябре 1991 года возглавил представительство Ассоциации экономического взаимодействия поволжских республик и областей «Большая Волга» в Чувашии.

В 1992 году был избран сопредседателем Объединения коммунистов Чувашии, вошедшего в КПРФ.

В июне 1994 года был избран депутатом, а затем председателем Государственного Совета Чувашской Республики. С 1998 года работал корреспондентом газеты «Советская Россия» по Чувашии.

В 1997 и 2015 годах участвовал в избирательных кампаниях по выборам главы Чувашии, выступая основным соперником кандидатов от «партии власти» — Николая Фёдорова и Михаила Игнатьева. Эксперты шансы претендента-коммуниста всерьёз не расценивали. В сентябре 2015 года Шурчанов известил население Чувашии о массовых фальсификациях со списками избирателей на выборах, где оказалось голосующих больше, чем проживающих в республике.

В 2001 году во второй раз баллотировался кандидатом на пост президента Чувашии, на выборах 16 декабря набрал 37 % голосов и вновь уступил победу действующему президенту Николаю Фёдорову (40,7 % голосов). На выборах главы Чувашии 13 сентября 2015 года занял третье место с 12,76 % голосов (всего около 60 000).

В Коммунистической партии Российской Федерации 
С 1993 года – первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ.

С 20 апреля 1997 года член Президиума ЦК КПРФ. С 28 марта 2009 года по 24 февраля 2013 года секретарь Центрального комитета КПРФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно называл Шурчанова своим возможным преемником на посту председателя партии, наряду с Иваном Мельниковым.

В 2003 году принимал участие в выборах в Государственную думу IV созыва, в Думу не прошёл. В 2005 окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. 21 февраля 2005 года был назначен главным редактором газеты КПРФ «Правда», этот пост занимал до марта 2009. С апреля 2009 по февраль 2013 г. — секретарь ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.

12 сентября 2014 года по инициативе Шурчанова и Российского государственного агроинженерного университета на доме в деревне Большие Тиуши Цивильского района Чувашии, где родился академик, заслуженный деятель науки РФ, профессор-физик Леонид Ленский, открыта мемориальная доска.

В Госдуме и Совете Федерации 
В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной думы II созыва по списку КПРФ, но от мандата отказался. С 1996 по 1998 год по должности входил в Совет Федерации, был членом Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. Его помощником и советником по работе в сенате был Леонид Прокопьев.

В 1997 году баллотировался на пост президента Чувашии в паре с кандидатом в вице-президенты директором АО «Текстильмаш» Николаем Григорьевым. На выборах набрал 35 % голосов и занял второе место после действующего президента Николая Фёдорова.

В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной думы III созыва по Канашскому одномандатному избирательному округу № 32 Чувашской Республики, выдвигался избирательным объединением КПРФ, в Государственной Думе был членом фракции КПРФ, заместителем председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике.

2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной думы V созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ.

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной думы VI созыва от КПРФ. Вошёл в думский комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, затем избран первым заместителем председателя думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

27 октября 2014 года Шурчанов в интервью газете «Гудок» выступил за принятие в России законодательных актов, освобождающих топливо для заправки морских и речных судов от акцизов, подобно тому, как это делается в Европе.

В 2016 году избран в депутаты Госдумы РФ VII созыва по региональному списку КПРФ (Чувашия, Мордовия, Марий Эл). В 38-м одномандатном избирательном округе (Чувашия) с 11,88 % голосов занял третье место, получив почти 32 тыс. голосов; победил в округе глава города Чебоксары Леонид Черкесов.

С 1999 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной думы III, V, VI и VII созывов, выступил соавтором 111 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Скончался 18 декабря 2020 года после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Освободившийся мандат был передан Дмитрию Кузякину

Память 
Похоронен на аллее почётных захоронений на кладбище № 5 в Чебоксарах.

Семья 
Валентин Шурчанов был женат, жена —  Нина Михайловна.

Сын — Алексей Валентинович Шурчанов (род. 1975) — второй секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ (по идеологии), руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском городском собрании, помощник депутата Государственной думы Шурчанова В. С. по Чувашской Республике на постоянной основе (2015—2020); имеет два высших образования, окончил историко-филологический и правоведческий факультеты, по профессии — историк; в разводе, есть ребёнок.

Награды 
 Памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020)

Примечания

Ссылки 
 Валентин Шурчанов на сайте Совета Федерации 
 Профайл на сайте Государственной Думы 
 В. Шурчанов Депутатская вертикаль — содружество депутатов-коммунистов 
 Встреча с В. С. Шурчановым. Королев, 30.06.2009 г. (видео) 
 
 Валентин Шурчанов чӗлхесене вӗрентессипе ҫыхӑннӑ саккуншӑн мӗншӗн сасӑламан? 
 Депутат Госдумы от Чувашии рассказал, почему не поддержал закон о добровольном изучении родных языков 

Выпускники Чувашского государственного университета
Первые секретари Чувашского обкома КПСС
Члены КПРФ
Главные редакторы газеты «Правда»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
Председатели Государственного Совета Чувашской Республики
Вторые секретари Чувашского обкома КПСС
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные в Чебоксарах